The 100 (série de televisão) — série de televisão americana desenvolvida por Jason Rothenberg, transmitida pela emissora The CW desde 19 de março de 2014.
The 100 (livros) — série de livros de ficção científica para jovens adultos de Kass Morgan.

Desambiguações de televisão